Występy w europejskich pucharach greckiego klubu piłkarskiego PAOK FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

2021–

Przypisy

Bibliografia 
 

PAOK FC
Greckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach